

Bulgarie
 Bistra, un village de l'oblast de Targovichte ;
 Bistra, un village de l'oblast de Silistra ;

Croatie
 Bistra, une municipalité du comitat de Zagreb ;

Macédoine
 Bistra, une montagne ;

Roumanie
 Bistra, une rivière ;
 Bistra, une commune du județ d'Alba ;
 Bistra, une commune du județ de Maramureș ;

Slovénie
 Bistra, une rivière, affluent de la Ljubljanica et partant, sous-affluent de la Save et du Danube.